Jean Besson peut désigner :
 Jean Besson (1919-1989), universitaire français ;
 Jean Besson (1938-2017), homme politique français, député RPR de la dixième circonscription du Rhône ;
 Jean Besson (1948-), homme politique français, sénateur PS de la Drôme.